Zarzuela kan syfta på:
 Zarzuela – en spansk variant av operett eller opera buffa

Antarktis 

 Zarzuela (udde),

Spanien 

 Zarzuela (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Zarzuela (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,